Eine Marcellinuskirche ist dem heiligen Märtyrer Marcellinus aus Rom († 299 oder 304) geweiht. Seine Gebeine werden in Seligenstadt verehrt.

 St.-Marcellinus-Kirche in Boekelo (Niederlande)
 Marcellinuskapelle, Burkhards (Vogelsbergkreis)
 St. Petrus und Marcellinus (Eußenheim)
 Evangelische Kirche (Hoch-Weisel)
 Santi Marcellino e Festo, Neapel
 Santi Marcellino e Pietro, Rom
 Umgangsbasilika Santi Marcellino e Pietro, Rom
 St. Marcellinus und Petrus (Seligenstadt), Basilika
 St. Marzellinus und Petrus, Vallendar

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)